Thomas Hoy ist der Name folgender Personen:

* Thomas Hoy (Mediziner) (um 1659–1718), englischer Mediziner 
 Thomas Hoy (Gärtner) (um 1750–1822), britischer Gärtner